Друшляк — предмет кухонного начиння (посуду).
 Дуршлаг — один з перших українських мережевих електронних журналів.